Finalen av Copa Libertadores 1998 spelade för att kora en vinnare i tävlingen. Matcherna spelades mellan brasilianska Vasco da Gama och ecuadoriska Barcelona, där Vasco da Gama tog sin andra titel efter att ha vunnit med totalt 1-0.

Tidigare finaler

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Externa länkar
Copa Libertadores 1998 på rsssf.com

Sport i Rio de Janeiro
Sport i Guayaquil
1998 i Brasilien
Club de Regatas Vasco da Gama
Barcelona Sporting Club
Fotbollsåret 1998
1998 i Ecuador